Rayman:

 Rayman — компьютерная игра, разработанная французской компанией Ubisoft Montpellier.
 Rayman — список игр серии Rayman.
 Rayman 2: The Great Escape — видеоигра в жанре платформер, сиквел игры Rayman.
 Rayman 3: Hoodlum Havoc — видеоигра.
 Rayman: Hoodlums' Revenge — продолжение игры Rayman 3.
 Rayman Legends — игра в жанре платформер из игровой серии Rayman.
 Rayman Origins — игра-платформер из игровой серии Rayman.
 Rayman Raving Rabbids — видеоигра для консолей Nintendo Wii, Sony Playstation 2 и Xbox 360.
 Rayman Raving Rabbids 2 — компьютерная игра, продолжение игры Rayman Raving Rabbids.